El término amparo puede referirse, en esta enciclopedia:

Religión
 a la Virgen del Amparo o de los Desamparados;
a la Ermita de Nuestra Señora del Amparo (Cumbres Mayores), en la provincia de Huelva, España;
a la Hermandad de Nuestra Señora del Amparo, en la Iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla (España);

Antropónimos
a Amparo, un nombre femenino;

Topónimos
a Amparo, un municipio del estado de São Paulo, Brasil;
a Amparo, municipio de la provincia de Matanzas, Cuba;

Derecho
al recurso de amparo, la acción o recurso que tutela los derechos constitucionales del ciudadano;
al juicio de amparo, un medio de control constitucional en el ordenamiento jurídico mexicano;
a la carta de amparo, una carta otorgada por el rey que estipulaba las penas para quien lo ofendiese.

Notas